Леонид Леонидович Шевцов (род. 1937) — советский и российский тренер по пулевой стрельбе. Заслуженный тренер России (2003). Почётный гражданин Алапаевска (2004).

Биография 
Родился в 1937 году.

В 1961 году окончил педагогическое отделение Киевского государственного института физической культуры по специальности «преподаватель физической культуры и спорта (лыжный спорт)».

После переезда в Алапаевск стал работать тренером по лыжному спорту на Алапаевском металлургическом заводе. Занимался стрельбой в тире ДОСААФа на станкозаводе. В 1985 году возглавил сборную Алапаеевска по стрельбе и стал работать на полставки тренером по пулевой стрельбе в ДОСААФ.

Председатель стрелкового клуба Алапаевска. В настоящее время работает в ДЮСШ № 1.

Наиболее высоких результатов среди его воспитанников достигли:
 Любовь Галкина — олимпийская чемпионка 2004 года,
 Евгений Панченко — бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2014 года,
 Алексей Дмитриев — чемпион Европы среди юниоров,
 Денис Иванов — победитель первенства России среди юниоров,
 Оксана Серова — победитель первенства России среди юниоров.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги» III степени ЦС РОСТО (ДОСААФ).
 Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
 Почетный знак «80 лет Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области».
 Знак «Отличник физической культуры и спорта».
 Ветеран спорта.
 Почётное звание «Заслуженный тренер России» (2003).
 Почётный гражданин Алапаевска (2004).

Примечания

Ссылки 
 Тренер Шевцов. Алапаевск!

Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Тренеры по пулевой стрельбе СССР
Тренеры по пулевой стрельбе России
Почётные граждане Алапаевска